Мартыновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ельцовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Мартыново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1403 человека, в том числе 669 мужчин и 734 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1350 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Аксёново,
 село Брагино,
 село Мартыново.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Ельцовского района